Kristian Tettli Rennemo (ur. 1 listopada 1984 r. w Trondheim) – norweski biegacz narciarski, zawodnik klubu Leksvik IL.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Kristian Tettli Rennemo pojawił się 20 grudnia 2003 roku w zawodach juniorów w Lillehammer, gdzie zajął 29. miejsce w sprincie techniką dowolną. Nie odniósł jednak żadnych sukcesów na mistrzostwach świata juniorów oraz na mistrzostwach świata młodzieżowców. W Pucharze Świata zadebiutował 14 marca 2009 roku w Trondheim, zajmując 42. miejsce na dystansie 50 km techniką klasyczną. Pierwsze punkty zdobył jednak blisko rok później, 6 marca 2010 roku w Lahti, gdzie był czternasty w biegu łączonym na 30 km. W klasyfikacji generalnej sezonu 2009/2010 zajął ostatecznie 85. miejsce. Jak dotąd Kristian Tettli Rennemo nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata, ale 7 marca 2010 roku wraz z kolegami zwyciężył w sztafecie w Lahti. W 2011 roku startował w piątej edycji Tour de Ski, kończąc rywalizację na 26. pozycji.

Jego brat Anders Tettli Rennemo również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008/2009: -
 2009/2010: 85.
 2010/2011: 94.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Rennemo nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Ludzie urodzeni w Trondheim
Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984